International Championship 2017 – ósmy duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2017/2018. Rozegrany został w Daqing w Chinach w dniach 29 października – 5 listopada 2017 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 150 000
II miejsce: £ 75 000
Półfinalista: £ 32 000
Ćwierćfinalista: £ 21 500
Runda 3: £ 13 500
Runda 2: £ 8 500
Runda 1: £ 4000

Najwyższy break turnieju: £ 3000

Pula nagród: £ 750 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 147, 127, 101  Kyren Wilson
 141, 111  Jimmy Robertson
 138, 123  Shaun Murphy
 137, 131, 117, 114, 110, 105, 102, 100  Mark Allen
 136, 136, 131, 128, 106  Allister Carter
 135, 127, 127, 118, 115, 110, 109, 105  Judd Trump
 133, 122, 114  Kurt Maflin
 131  Robin Hull
 129, 127, 119, 115, 108, 102  Mark Selby
 129, 122, 121, 117, 104, 101  Neil Robertson
 129  Peter Ebdon
 128, 105, 104  Martin Gould
 127  Zhao Xintong
 126, 103  Xiao Guodong

 125, 112  Luca Brecel
 123, 103, 100  Yan Bingtao
 121  Mark Williams
 118, 109, 103, 100  Martin O’Donnell
 118, 104  Liang Wenbo
 118  Ryan Day
 116, 114, 102  Jack Lisowski
 115  Matthew Selt
 114, 113  John Higgins
 111  Ronnie O’Sullivan
 106  Robbie Williams
 101  Sanderson Lam
 100  Ricky Walden

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 26-29 września 2017 w Guild Hall w Preston (pary nr. 1, 8, 32, 35, 37, 54 oraz 64 rozegrały swoje mecze podczas fazy telewizyjnej). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie „do 6 frame’ów”.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 134  James Wattana
 133  Xiao Guodong
 133  Anthony McGill
 129, 116, 111  Stephen Maguire
 129  Mark Williams
 128  Gary Wilson
 127, 108  Barry Hawkins
 127  Tian Pengfei
 126  Marco Fu
 126  Kyren Wilson
 124  Chris Wakelin
 122  Zhang Yong
 121  Neil Robertson
 120  Tom Ford
 118  Stuart Bingham
 117  Alfred Burden
 117  Kurt Maflin
 115  Noppon Saengkham

 113  Scott Donaldson
 112  Ronnie O’Sullivan
 110  Martin O’Donnell
 109  Judd Trump
 108  Mark Allen
 108  Thor Chuan Leong
 108  Robert Milkins
 107  Zhang Anda
 106  Jamie Jones
 105  Soheil Vahedi
 104  Shaun Murphy
 104  Jimmy Robertson
 103  Matthew Selt
 102  Cao Yupeng
 101  Michael White
 100  Martin Gould
 100  David Grace
 100  Ben Woollaston

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 International Championship 2017 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

International Championship
2017 w sporcie
2017 w Chinach